Ed, Eddie, Edgar, Edward či Edwin Smith může být:

 E. E. Smith (1890–1965) – americký chemik a spisovatel science fiction
 Edward J. Smith (1850–1912) – kapitán lodi Titanic
 Edward Smith-Stanley (1799–1869) – britský státník
 Edwin Smith (1912–1971) – anglický fotograf
 Edwin Smith (egyptolog) (1822–1906) – americký prodejce a sběratel starožitností